Михаил Владимирович Лоссиевский (ок. 1850—1884) — краевед, этнограф. Член Русского географического общества.

Биография 

Лоссиевский Михаил Владимирович родился в 1850 году в семье писателя Владимира Степановича Лосиевского.

Являлся действительным членом Уфимского губернского статистического комитета. Исследования Лоссиевского посвящены фольклору, этнографии и истории башкирского народа. Собирал башкирские легенды, сказания, песни, предания и другие произведения фольклора.

В 1876 году опубликовал в газете «Оренбургский листок» (№ 24) статью «Башкирская легенда о месяце», где рассказывает поэтическое сказание о луне и башкирке. В данном произведении луна, как и в других башкирских сказках, является существом мужского рода. Когда башкирка идёт за водой, месяц берёт девушку-красавицу к себе в жены, и с тех пор она стоит там с коромыслом и ведрами.

Лоссиевский публикует хронику «Старинные ханства». В хронике приводится шежере юрматынцев, записанное им в деревне Кунакбаево Стерлитамакского уезда.

В 1882 году в газете «Волжско-Камское слово» (№ 221) опубликовал работу «Пугачёвский бригадир Салават и Фариза».

В 1883 году в «Памятной книжке Уфимской губернии» была опубликована работа Лоссиевского — «Прошлое Башкортостана и башкир по легендам, сказаниям и шэжэре». М. И. Уметбаев участвовал в написании глав «Древние верования и быт башкир», «Башкирские говоры», «Духовный мир и литература башкир» и помогал с переводом. К данному труду прилагались «Башкирские улени и песни», сообщенные автору тем же Уметбаевым. Описывается песня «Ашкадар», сложенная на память о муже, утонувшем в реке Ашкадар, и другие.

По описанным в данной работе легендам, башкиры жили родовым строем и управлялись ханом, последним из которых был Тюря Бабату Клюссов. Его ставка располагалась на мысу, при слиянии рек Уфы и Белой, которая более известна как Чёртово городище. Цитадель хана была укреплена рвами и валами, имела тайный ход к реке Уфе.

Сочинения 
 Кое-что о Башкирии и о башкирах в их прошлом и настоящем. Уфа, 1903.
 Пугачёвский бригадир, певец и импровизатор.// Наш Салават. Уфа, 1882.

Литература 
 Янгузин Р. З. Этнография башкир (история изучения). Уфа, 2002.

Примечания

Ссылки 
 Лоссиевский Михаил Владимирович.// Статья в Башкирской энциклопедии.
 http://www.vatandash.ru/?article=356

Исследователи и собиратели башкирского фольклора
Члены Русского географического общества до 1917 года